Willey kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Willey
 Henry Willey

Robotskapade auktorsförkortningar